Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Tasmanian International) van 2001 vond plaats van zondag 7 tot en met zaterdag 13 januari 2001 in de Australische plaats Hobart. Het was de achtste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Amy Frazier bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De ongeplaatste Rita Grande uit Italië won het toer­nooi. Op weg naar de finale rekende zij met drie reeks­hoofden af. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Amerikaanse Jennifer Hopkins in drie sets. Grande wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Amanda Hopmans was als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten – daar verloor zij in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Rita Grande en Émilie Loit had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Grande speelde samen met Emmanuelle Gagliardi – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Ruxandra Dragomir en Virginia Ruano Pascual in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Russin Lichovtseva had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zimbabwaanse Black één.

De Belgische Els Callens speelde samen met Française Anne-Gaëlle Sidot, met wie zij het tweede reeks­hoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door Ruxandra Dragomir en Virginia Ruano Pascual.

Het Nederlandse team Yvette Basting en Amanda Hopmans kon na hun eerste optreden huis­waarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2001
Hobart